D93 peut désigner plusieurs navires :
 INS Gomati (D93), un destroyer d’escorte de la Marine indienne ;
 HMS Dunedin (D93), un croiseur léger de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres